Volcano Island kan syfta på följande platser:

Kina 

 Dayu Shan,

Salomonöarna 

 Tinakula, ö, 

Robotskapade Kinaförgreningar
Robotskapade Salomonöarnaförgreningar